Maxbrücke (in Bayern zumeist nach den Königen Maximilian I. Joseph oder Maximilian II. Joseph benannt) bezeichnet:

 Maxbrücke (Fürth) über die Rednitz 
 Maxbrücke (Nürnberg) über die Pegnitz
 Maxbrücke (Passau) über die Donau, abgegangen 
 Maxbrücke (Schweinfurt) über den Main

Siehe auch:
 Maximiliansbrücke